Фортуна ліга 2020—2021 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Слован.

Учасники та стадіони

Перший раунд 

Результати

Чемпіонський раунд

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Плей-оф Ліги конференцій 
Переможець отримає путівку до Першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2021-22.

Плей-оф вибування 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Сторінка ліги на сайті УЄФА  
 Сторінка ліги на сайті ФІФА  
 Фортуна Ліга на soccerway  

2021
Словаччина
Словаччина
2020 у словацькому спорті
2021 у словацькому спорті